Ollomont (België), een gehucht in Nadrin, deelgemeente van de Belgische gemeente Houffalize
 Ollomont (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta